Rotator er det andet studiealbum fra den danske musikgruppe Dizzy Mizz Lizzy.

Spor 

Album fra 1996
Dizzy Mizz Lizzy-album